Sainte-Perpétue, municipalité canadienne du Québec dans la MRC de L'Islet ;
Sainte-Perpétue, municipalité de paroisse canadienne du Québec dans la MRC de Nicolet-Yamaska.